Output (álbum)
 Entrada/saída
 Modelo input-output
 Múltiplas entradas e múltiplas saídas
 Programmed Input/Output

Desambiguação
Palavras, frases e expressões em inglês